USS Colorado war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine, die nach dem US-Bundesstaat Colorado benannt wurden:

 USS Colorado (1856), eine Fregatte in Dienst von 1858 bis 1876
 USS Colorado (ACR-7), ein Kreuzer der Pennsylvania-Klasse, in Dienst von 1905 bis 1927
 USS Colorado (BB-45), ein Schlachtschiff der Colorado-Klasse, in Dienst von 1923 bis 1947
 USS Colorado (SSN-788), ein geplantes U-Boot der Virginia-Klasse

Colorado